Barkow ist der Name folgender Orte:

 Barkow (Barkhagen), Ortsteil der Gemeinde Barkhagen im Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Barkow (Pripsleben), Ortsteil der Gemeinde Pripsleben im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Barkow (Stolpe), Ortsteil der Gemeinde Stolpe im Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Barkow (Süderholz), Ortsteil der Gemeinde Süderholz im Landkreis Vorpommern-Rügen

Barkow bzw. Barkov ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksander Barkov (* 1995), russisch-finnischer Eishockeyspieler

 August Friedrich Barkow (1791–1861), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Ben Barkow (* 1956), englischer Bibliothekar deutscher Herkunft
 Christian Joachim Friedrich Barkow (1755–1836), deutscher Theologe
 Dmitri Barkow (1880–??), russischer Sportschütze
 Erich Barkow (1882–1923), deutscher Meteorologe und Polarforscher
 Frank Barkow (* 1957), amerikanischer Architekt 
 Hans Karl Barkow (1798–1873), deutscher Anatom, Physiologe und Hochschullehrer
 Heinrich Barkow (1842–1903), deutscher Lithograph
 Jerome H. Barkow, kanadischer Anthropologe
 Lew Mitrofanowitsch Barkow (1928–2013), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Moritz Barkow (* 1988), deutscher Handballspieler
 Rachel Barkow (* 1971), US-amerikanische Rechtswissenschaftlerin
 Sally Barkow (* 1980), US-amerikanische Seglerin
 Wjatscheslaw Alexandrowitsch Barkow (* 1992), russischer Nordischer Kombinierer

Siehe auch:
 Barkow-Gletscher
 Mount Barkow
 Barkowo
 Barckow
 Barko
 Barco (Begriffsklärung)